

Цзяочжоу — затока Жовтого моря
 Цзяочжоу — історична колонія Німецької імперії у Китаї
 Цзяочжоу — міський повіт у сучасному Циндао